Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1900, které se konaly v Paříži ve Francii od 14. května 1900 do 28. října 1900 jako součást světové výstavy Exposition Universelle. Těchto her se zúčastnilo 997 sportovců ze 24 zemí v 90 disciplínách v 16 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1900 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1900
1900